В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (фінал)

 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington